Джон Алью Карью (; 5 сентября 1979, Лёренског, Акерсхус) — норвежский футболист, нападающий. Выступал за сборную Норвегии. Отец — гамбиец, мать — норвежка. Первый темнокожий игрок в истории футбольной сборной Норвегии. Один из лидеров сборной Норвегии.

Клубная карьера 
Играл на родине за «Волеренгу» и «Русенборг». Перебрался в испанскую «Валенсию», в составе которой был заметной фигурой, активно играл в Примере и Лиге чемпионов. Затем играл за «Рому» и «Бешикташ». В 2005—2006 играл за «Лион». Игроком основы так и не стал. Был обменян на Милана Бароша в ходе сделки между «Лионом» и «Астон Виллой» в январе 2007.

7 августа 2011 на правах свободного агента перешёл в «Вест Хэм Юнайтед». 23 мая 2012 года Джон Карью в числе других шести игроков покинул «Вест Хэм Юнайтед». Клуб не предложил ему продлить истекающий 30 июня 2012 контракт.

Травма Диего Милито заставила гранда Серии А, «Интернационале», искать варианты усиления атакующей линии вне сроков трансферного окна. В итоге обратил своё внимание на свободного агента Карью, который после летнего расставания с «Вест Хэм Юнайтед» находился без клуба. В конце февраля 33-летний норвежец прибыл в Милан на медицинское обследование, но доктора установили, что Карью находится в плохой физической форме — Джону потребовалась бы длительная индивидуальная программа по улучшению кондиций, поэтому итальянский клуб забрал своё предложение о контракте до конца сезона.

В октябре 2013 года объявил о завершении спортивной карьеры. Ныне начинающий киноактёр.

После окончания спортивной карьеры работал на телевидении и экспертом в букмекерских компаниях, в январе 2023 года был приговорен к 14 месяцам тюремного заключения за неуплату налогов в период с 2014 до 2019 года.

Достижения 
 «Волеренга»
 Обладатель Кубка Норвегии: 1997

 «Русенборг»
 Чемпион Норвегии: 1999
 Обладатель Кубка Норвегии: 1999

 «Валенсия»
 Чемпион Испании: 2002
 Финалист Лиги чемпионов: 2001

 «Олимпик Лион»
 Чемпион Франции: 2006

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Астон Вилла»
 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Волеренга»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»